

Patronyme 

 Dou Yuejiao (), aristocrate et politicien chinois ;
 Dou Wu (?-168), politicien, érudit et fonctionnaire impérial chinois ;
 Gérard Dou (1613-1675), peintre hollandais ;
 Dou Wei (1969-), musicien chinois.

Toponyme 

 Dou, localité du Burkina Faso

Titres 

 Ju Dou (1990), film chinois de Zhang Yimou.

Autres 

 Dou, astérisme de l’astronomie chinoise.